Christopher Wray (1524–1592) – angielski sędzia
 Christopher Wray (1940–2014) – angielski aktor
 Christopher A. Wray – amerykański prawnik i urzędnik państwowy, dyrektor FBI